Жабно може да се односи на:
 Жабно (Пољска), град и седиште општине у Пољској
 Општина Жабно, општина у Пољској
 Жабно (Сисак), насеље у Хрватској, у саставу града Сиска